Leliță Săftiță  ist ein walachisches Lied aus dem 19. Jahrhundert. Es ist mit „Cântec de mahala“ überschrieben Teil der Liedersammlung Spitalul amorului sau Cântătorul dorului (1852) von Anton Pann.

Inhalt und Hintergrund 
Das Lied hat eine dialogische Struktur. Es handelt von einer verheirateten Frau (Fräulein Săftiță) und ihrem Geliebten, die sich heimlich durch die Haustür hindurch unterhalten. Die Geliebte ist wegen des Eintreffens ihres Ehemanns nicht in der Lage, sich mit ihrem Geliebten zu treffen, und schickt ihn weg.

Da der von Pann gewählte Liedtitel auf die „Mahala“ (rum. Vorstadt) verweist, ist davon auszugehen, dass es sich um ein altes Lăutari-Lied handelt.

Text

Weblinks 

 Typografie von Leliță Săftiță

Einzelnachweise 

Lied (19. Jahrhundert)

Musik (Rumänien)